Pulvinus (mot latin qui signifie « coussin ») peut désigner :
 le nom scientifique du coussinet foliaire, un renflement présent à la base de certains pétiole (ex : haricot). Chez certaines plantes, il est responsable du mouvement des pièces foliaires (ex : Mimosa pudica, Albizia julibrissin),
 en nomenclature botanique, le nom illégitime (nom. ill.) d'un genre d'algues rouges, synonyme nomenclatural de Pulvinaster.

Annexes 

 Glossaire de botanique
 Pétiole